Montevidonesi – abitanti di Monte Vidon Combatte
Montevidonesi – abitanti di Monte Vidon Corrado